Te, o t, lletra de l'alfabet llatí
 Te, planta amb nom científic Camellia sinensis i la seva infusió obtinguda de les seves fulles;
 Te, beguda obtinguda d'infusionar les fulles de l'esmentada planta.
 Te qualsevol infusió
 Te turc, varietat de la beguda de te;
 Te matxa, té verd utilitzat al Japó
 Altres espècies, no relacionades amb aquesta, anomenades arbres del te :
 Qualsevol espècie del gènere Leptospermum, de la família de les mirtàcies, també anomenats leptospermos ;
 Qualsevol espècie del gènere Melaleuca, de la família de les mirtàcies, també anomenats cayeputí, dels quals s'obté l'oli de l'arbre de te;
 Kunzea ericoides, de la família de les mirtàcies, també anomenada kanuka
 Te bord
 Te de roca
 Rutes
 La ruta del te i els cavalls, entre la Xina i Tibet
 Ruta de Sibèria entre la Xina i Europa, també anomenada: Ruta del te 
 Lingüística: nom que rep la lletra T, t.
 te clític pronom feble en la gramàtica catalana, 
 Te, símbol de l'element químic anomenat tel·luri.